Ре (, міжнародне позначення D) одна із семи назв нот. 

Частота звуку в першій октаві (рівномірно темперований стрій): 293,7 Герц

Нотація в різних октавах

Абсолютна висота

Примітки

Ноти